Ferguslie Park (Paisley), wijk in Paisley, Schotland
Ferguslie Park (Stealers Wheel), muziekalbum genoemd naar die wijk